Capitale – città in cui ha sede il governo di uno stato.
 Capitale – termine usato con diverse accezioni in economia e finanza
 Capitale – tipo di scrittura maiuscola dell'antichità romana

Altro 
 Delitto capitale – antologia di genere giallo con autori vari
 Delitto capitale (diritto) – fatto giuridico previsto in talune nazioni, solitamente illecito, nel qual caso passibile della pena estrema
 Il Capitale – saggio di Karl Marx sul marxismo
 Pena capitale o pena di morte – provvedimento giudiziario